

Informatica 
 x11 – X Window System, gestore grafico standard per tutti i sistemi Unix
 Apple X11 – implementazione Apple di X Window System

Altro 
 Convair X-11 – missile sperimentale della Convair, primo prototipo dell'Atlas
 Honda X-11 – motocicletta fuori produzione della Honda, conosciuta anche come CB 1100SF